Семён Ива́нович Ржи́щин (15 февраля 1933 года, Московская область, СССР — 27 декабря 1986 года) — советский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Риме на дистанции 3000 метров с препятствиями (8:42,2). Заслуженный мастер спорта СССР (1960). Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию (1972).

Участвовал также в летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, где занял 5-е место.

Установил на дистанции 3000 метров с препятствиями два мировых рекорда: 14 августа 1956 года на Спартакиаде народов СССР в Москве — 8:39,8 и 21 июля 1958 года в Таллине — 8:35,5. Серебряный призёр первенства Европы 1958 года (8:38,8).

Награждён орденом «Знак Почёта».

Примечания

Ссылки 
 Пепеляев Е. С олимпийской арены на лесной стадион. — Азимут. — 1999. — № 1. — с. 38-39.

Мастера спорта СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Стипльчезисты СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года